Werckmeister ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Werckmeister (1645–1706), deutscher Organist, beschrieb die Werckmeister-Stimmung
 Edwin Werckmeister genannt von Oesterling (1832–1912), preußischer Generalleutnant
 Hans Werckmeister (1871–1929), deutscher Filmregisseur
 Luise Werckmeister (1882–1942), deutsche Schauspielerin
 Otto Karl Werckmeister (* 1934), deutscher Kunsthistoriker und Autor
 Vicky Werckmeister (1902–nach Oktober 1965), deutsche Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Werkmeister